43-я шахматная олимпиада, организованная ФИДЕ, проходила в Грузии, в городе Батуми с 23 сентября по 6 октября 2018 года.

Победу в открытой части турнира (в сборных могли играть и мужчины, и женщины) одержала сборная Китая, второе место — у сборной США, третье — у сборной России. Все три вышеперечисленные команды набрали одинаковое количество командных очков (18), поэтому при распределении призовых мест определяющее значение имел коэффициент Соннеборна — Бергера.

В женской части турнира победителями также стала команда Китая, второе место досталось сборной Украины, третье — у первой команды Грузии.

Выбор города 
На 85-м Конгрессе ФИДЕ, состоявшемся во время 41-й Шахматной олимпиады, ФИДЕ получила заявки на проведение Кубка мира по шахматам 2017 года и Шахматной олимпиады 2018 года от национальных шахматных федераций Грузии и ЮАР. ЮАР предложила Сан-Сити и Дурбан в качестве места проведения, а Грузия — Тбилиси и Батуми. И хотя Гарри Каспаров выразил поддержку южноафриканской заявке в ходе президентской кампании ФИДЕ, Грузия победила, получив 93 голоса против 58 голосов за ЮАР.

Организация олимпиады 
Церемония открытия олимпиады состоялась в концертном зале Black Sea Arena, расположенном в черноморском курортном посёлке Шекветили. Шахматный турнир прошёл во Дворце Спорта, который построен в 2018 году в Батуми.

Логотип 
В 2014 году в Грузии прошёл конкурс на лучший логотип предстоящей олимпиады. Среди многочисленных работ победителем стал логотип художника-ресторатора Кахабера Чихаидзе. На логотипе изображён ферзь оригинальной цветовой гаммы, а над ним глобус с выделенной страной — Грузией.

Расписание 
24 апреля 2018 года ФИДЕ опубликовала официальное приглашение на 43-ю Шахматную олимпиаду и 89-й Конгресс ФИДЕ.
 Церемония открытия: 23 сентября в 21:00 (UTC+4);
 Игровые дни: 24—28, 30 сентября, 1—5 октября; начало туров — в 15:00 (UTC+4), последний тур — в 11:00 (UTC+4);
 Выходной день: 29 сентября;
 Церемония закрытия: 5 октября в 20:00 (UTC+4).

Составы команд

Китай 
Дин Лижэнь, Юй Янъи, Вэй И, Бу Сянчжи, Ли Чао

США 
Каруана, Со, Накамура, Шенкленд, Р. Робсон

Россия 
Карякин, Я. Непомнящий, Крамник, Витюгов, Яковенко

Польша 
Дуда, Войташек, Пёрун, Томчак, Драгун

Англия 
Адамс, Макшейн, Д. Хауэлл, Г. Джонс, Перт

Индия 
Ананд, Харикришна, Видит, Адхибан, Сашикиран

Вьетнам 
Ле Куанг Льем, Нгуен Нгок Чыонг Шон, Чан Туан Минь, Нгуен Ань Кхой, Дао Тхьен Хай

Армения 
Аронян, Саркисян, Мелкумян, Оганесян, А. Мартиросян

Франция 
Вашье-Лаграв, Бакро, Фрессине, Эдуар, Бауэр

Украина 
Иванчук, Эльянов, Криворучко, Пономарёв, А. Коробов

Результаты

Женский турнир 

 СН — стартовый номер
 КО — командные очки
 + — победы
 = — ничьи
 − — поражения
Дополнительные показатели
 TB2 — коэффициент Соннеборна — Бергера без наихудшего результата
 TB3 — очки (в матчевых партиях)
 TB4 — сумма командных очков (2,1,0) без наихудшего результата

Турнирное положение первых 30 команд:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Regulations for the Chess Olympiad  на сайте ФИДЕ
 Olympiad Pairing Rules  на сайте ФИДЕ

Шахматные олимпиады
2018 год в шахматах
Международные шахматные турниры в Грузии
Спорт в Грузии в 2018 году
Международные спортивные соревнования в Батуми
Сентябрь 2018 года
Октябрь 2018 года